Il segreto di Lady Audley (Lady Audley's Secret) – romanzo di Mary Elizabeth Braddon del 1862

Film
 Lady Audley's Secret – film del 1912 diretto da Herbert Brenon
 Lady Audley's Secret – film del 1915 diretto da Marshall Farnum
 Lady Audley's Secret – film del 1915 diretto da Joseph A. Golden
 Lady Audley's Secret – film del 1920 diretto da Jack Denton
 Lady Audley's Secret – film per la televisione del 2000 diretto da Betsan Morris Evans